Douillet steht für:

 Douillet, französische Gemeinde

 David Douillet (* 1969), französischer Judoka und Politiker
 Joseph Douillet (1878–1954), belgischer Diplomat